Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Jiří Vaněk 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (Campione)
 Nicolás Massú (secondo turno)
 Thierry Guardiola (secondo turno)

 Eduardo Medica (primo turno)
 Ota Fukárek (quarti di finale)
 Álex Calatrava (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 1999